Iziphya  — род тлей из подсемейства . Более 10 видов. Неарктика и Палеарктика.

Описание 
Мелкие насекомые, длина 1,2—2,4 мм.
Ассоциированы с осоковыми и злаковыми растениями (Carex, Cyperus, Cynodon)
.

Примечания

Литература 
 
 Richards, W. R. (1970). A revision of the Palearctic Iziphya, with a key to the world fauna (Homoptera: Aphididae). Canadian Entomologist 102:213-225

Ссылки 
 
 

Настоящие тли
Роды полужесткокрылых